|-
| 186001 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186002 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186003 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186004 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186005 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186006 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186007 - ||  || 18 august 2001 ||  || 
|-
| 186008 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186009 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186010 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186011 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186012 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186013 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186014 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186015 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186016 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186017 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186018 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186019 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186020 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186021 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186022 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186023 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186024 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186025 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186026 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186027 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186028 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186029 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186030 - ||  || 23 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186031 - ||  || 28 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186032 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186033 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186034 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186035 - ||  || 13 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186036 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186037 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186038 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186039 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186040 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186041 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186042 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186043 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186044 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186045 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186046 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186047 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186048 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186049 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186050 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186051 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186052 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186053 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186054 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186055 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186056 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186057 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186058 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186059 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186060 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186061 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186062 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186063 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186064 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186065 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186066 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186067 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186068 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186069 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186070 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186071 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186072 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186073 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186074 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186075 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186076 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186077 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186078 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186079 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186080 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186081 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186082 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186083 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186084 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186085 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186086 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186087 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186088 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186089 - ||  || 28 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186090 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186091 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186092 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186093 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186094 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186095 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186096 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186097 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186098 - ||  || 6 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186099 - ||  || 13 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 186100 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-